

Pessoas
Francisco José Messner
Mirko Messner
Reinhold Messner
Tammy Faye Messner
Günther Messner

Outros
Efeito Messner
6077 Messner

Desambiguação